der Schwarze ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Berthold der Schwarze, Franziskaner und Alchemist im 14. Jahrhundert, siehe Berthold Schwarz 
 (Fulko) der Schwarze, Graf von Anjou, siehe Fulko III. (Anjou)
 Halvdan der Schwarze (etwa 810–etwa 860), Sohn des Ynglinge-Königs Guðrøðr veiðikonungr (Jagdkönig), siehe Halvdan Svarte 
 Heinrich der Schwarze (1075–1126), Herzog von Bayern, siehe Heinrich IX. (Bayern) 
 Hugo der Schwarze († 952), Herzog von Burgund sowie Graf und Markgraf von Provence
 Ludwig der Schwarze (1424–1489), Pfalzgraf und Herzog von Pfalz-Zweibrücken, siehe Ludwig I. (Pfalz-Zweibrücken)